Malanje (provincie), een provincie van Angola
Malanje (stad), de hoofdstad van de provincie